Най-старата джамия на територията на България е построена през 1363 – 1364 година в Пловдив. Това е Джумая джамията. През османския период само в София има между 50 и 84 джамии. След освобождението на България голяма част от джамиите са съборени или тяхното предназначение е променено поради отлива на мюсюлмани към Турция. Между 1955 и 1989 година броят на джамиите е редуциран отново. Към 2007 година в България има приблизително 1300 джамии и месджиди (малки молитвени домове). Само около 1000 от тях функционират поради липса на духовници, които да служат в тях. Джамиите са подчинени на мюсюлманските настоятелства, които са около 1450. Мюсюлманските настоятелства са подчинени на регионалните мюфтийства, които от своя страна са подчинени на Главното мюфтийство. 

Характерен за джамиите в България е османският архитектурен стил. Джамиите се ремонтират периодично. Голяма част от мюсюлманските храмове са построени със средства, събрани от мюсюлманските общности. Друга част са построени от частни дарения и фондации.

Списък на джамиите в България 
Списъкът не е пълен. Можете да помогнете на Уикипедия и да го допълните.

Вижте също 
 Ислям в България
 Джамия
 Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България

Бележки